

Мілава — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Мілава — поселення в общині Церкниця, Регіон Нотрансько-крашка